NHK est un sigle qui peut désigner :
 Hrvatski Nogometni Klub (en français, « club de football croate »), le préfixe du nom de plusieurs clubs de football croates ;
 HNK Rijeka (pour Hrvatski Nogometni Klub Rijeka), un club de football croate basé à Rijeka ;
 HNK Hajduk Split (pour Hrvatski Nogometni Klub Hajduk Split), un club de football croate basé à Split ;
 HNK Orašje (pour Hrvatski Nogometni Klub Orašje), un club de football croate basé à Orašje ;
 HNK Suhopolje (pour Hrvatski Nogometni Klub Suhopolje), un club de football croate basé à Suhopolje ;
 HNK Ljubuški (pour Hrvatski Nogometni Klub Ljubuški), un club de football croate basé à Ljubuški ;
 HNK Cibalia (pour Hrvatski Nogometni Klub Cibalia), un club de football croate basé à Cibalia ;
 HNK Segesta Sisak (pour Hrvatski Nogometni Klub Segesta Sisak), un club de football croate basé à Segesta Sisak ;
 HNK Gorica (pour Hrvatski Nogometni Klub Gorica), un club de football croate basé à Gorica ;
 HNK Capljina (pour Hrvatski Nogometni Klub Capljina), un club de football croate basé à Capljina ;
 HNK Šibenik (pour Hrvatski Nogometni Klub Šibenik), un club de football croate basé à Šibenik ;
 HNK Sloga Uskoplje (pour Hrvatski Nogometni Klub Sloga Uskoplje), un club de football croate basé à Sloga Uskoplje ;
 et plusieurs autres ;
 Hrvatsko narodno kazalište (en français,  théâtre national croate), le préfixe du nom de plusieurs théâtres nationaux croates ;
 HNK Zagreb (pour Théâtre national croate de Zagreb) ;
 HNK Split (pour Théâtre national croate de Split);
 et plusieurs autres.